

Biografia 
Probabilmente nacque in Romagna ed emigrò, insieme al fratello, in Argentina, a Buenos Aires.

I nipoti Enrique, che militò in Huracán e San Lorenzo, e Luis, che ha militato nella Juventus e ha vinto il  con l'., erano famosi calciatori negli anni'20 e '30.
In famiglia vi erano altri membri calciatori:

Carriera

Giocatore 
Dal 1914 al 1917 giocò nel San Lorenzo, con cui giocò 43 partite senza segnare.

Fino al 1920, anno del ritiro, militò nel General Mitre.

Dirigente 
Ricoprì successivamente il ruolo di dirigente al San Lorenzo.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Sportivi italo-argentini